Это статья об альбоме. Об одноименной песне см. Ели мясо мужики (песня).
«Ели мясо мужики» — первый концертный альбом российской панк-рок-группы «Король и Шут». Записан 16 июня 1999 года в клубе «Спартак» в Санкт-Петербурге. Выпущен 1 декабря того же года на CD, MC, VHS и DVD. Содействие записи оказывали Игорь «Панкер» Гудков и Алексей «Бесстрашный» Деги. На основе этого выступления, а также выступления 10 октября 1999 года во дворце спорта "Юбилейный", был смонтирован клип на песню «Охотник». В 2003 году альбом был переиздан с новой обложкой, полным трек-листом из 27 песен и видеоклипом на заглавную композицию.

В 2021 году вышел в делюкс-версии.

История создания 
В середине 1999 года группа готовила альбом «Герои и Злодеи», но он тогда был ещё в зачаточном состоянии и музыканты решили записать на видео концерт 16 июня в питерском клубе «Спартак» и сделать на его основе живой альбом. Содействие в записи оказал Игорь «Панкер» Гудков, который чётко представлял как группа должна звучать и выглядеть на сцене. В то же время у музыкантов была великолепная концертная программа, сборник хитов из первых двух альбомов. Помимо уже известных широкой публике песен, на концерте прозвучали две композиции из «Акустического альбома», выпуск которого затянулся на год: будущий радиохит «Прыгну со скалы» и «Песня мушкетёров», в которой кроме Князя и Горшка сольные партии поют гитарист Яков Цвиркунов и басист Александр Балунов. Заглавную же композицию «Ели мясо мужики» музыканты планировали издать в альбоме «Герои и Злодеи». После окончания концерта трём фанатам подарили по аудиокассете с только что записанным выступлением. Группа старалась издать живой альбом в версии, максимально приближенной к концертному звучанию группы, однако перед официальным изданием музыканты всё-таки решили доработать записанный материал на студии «Добролёт». Для концертного альбома были отобраны 17 песен, звучание которых подчистили. Местами были перезаписаны гитарные и басовые партии, был доработан вокал. На этапе мастеринга и сведения материала в качестве звукорежиссёра выступил Евгений Лёвин. Являясь гитаристом группы «Алиса», основное внимание он уделил звучанию гитар. По словам бас-гитариста группы Александра Балунова, во время концерта микрофон в который записывались крики зрителей был сломан и Панкер вставил эти крики между песнями одного из концерта группы King Crimson. Игорь «Панкер» Гудков не подпускал участников группы ни к процессу монтажа видео, ни к сведению звукового материала. Михаилу Горшенёву после прослушивания понравился результат работы, так как он хотел, чтобы «Король и Шут» звучала именно как гитарная группа. Игорь Гудков при этом отметил, что иногда бывает полезно когда материалом занимаются люди, которые действительно понимают как должна звучать группа. Оформлением альбома также занимался Гудков, который написал на развороте, что является продюсером пластинки. Из-за этого произошёл скандал с участниками группы, которые всегда занимали позицию, независимую от продюсеров. Однако Игорь «Панкер» Гудков действительно был продюсером этой работы, так как делал звук, монтировал видео, вкладывал свои деньги. Музыканты признали это через несколько лет. Все права на издание концертного фильма «Ели мясо мужики» у музыкантов за большие деньги приобрел Олег Грабко и его компания «Бомба-Питер». Он же издал и аудиовариант концерта под одноименным названием, при этом Грабко настоял на передаче эксклюзивных прав на заглавную песню, поэтому её студийный вариант так и не был издан на пластинке «Герои и Злодеи». Концертный альбом вышел в ноябре 1999 года, премьерный показ видеоверсии концерта прошёл 16 декабря в клубе «Спартак», где состоялось само выступление. При этом в видеоверсию вошли все песни концерта, а на CD были выпущены только 17 песен. Полная аудиоверсия концерта была издана в 2003 году в делюксовом издании Bomba-Piter inc.

Список композиций (CD 1999 года)

Список композиций (CD и DVD 2003 года)

Клип 
На студийную версию песни «Ели мясо мужики» летом 1998 года был снят видеоклип, позже вошедший в видеоверсию концертного альбома в качестве бонус-трека. Режиссёром клипа выступил известный российский клипмейкер Борис Деденёв. Клип был снят быстро, всего за два дня. За данную работу участники группы заплатили около 20 тысяч долларов США. Такая солидная сумма появилась в группе благодаря спонсорству фирмы, выпускавшей слабоалкогольный напиток «Молотов-коктейль». Гитарист группы, Яков Цвиркунов, какое-то время работал в этой компании и сумел свести участников «Короля и Шута» с руководством фирмы. При этом группа рекламировала «Молотов-коктейль» и записала музыку к рекламному ролику напитка. Все деньги, вырученные от рекламы, пошли на съёмку клипа. При этом Андрей Князев считает, что бо́льшую часть суммы пришлось заплатить за раскрученное имя Бориса Деденёва, однако отмечает, что в целом съёмка клипа прошла успешно даже с точки зрения кинематографа и средневековой атмосферы, которую хотели музыканты, в экранизации песни удалось добиться.

Участники записи 
 Михаил Горшенёв (Горшок) — вокал
 Андрей Князев (Князь) — вокал, акустическая гитара (17)
 Александр Балунов (Балу) — бас-гитара, бэк-вокал, вокал (1,2,4,5,8,9,10,14,15)
 Яков Цвиркунов (Яша) — гитара, бэк-вокал, вокал (1,2,4,8,15)
 Александр Щиголев (Поручик) — ударные
 Мария Нефедова (Маша)— скрипка
 Павел Сажинов — звук

Оператор записи — А.Миронов

Сведение — Евгений Левин, Павел Сажинов, студия Добролет

Мастеринг — Юрий Щербаков, студия Calypso

Концерт был снят с пяти различных видеокамер.

Примечания

Ссылки 
 Король и Шут - Ели мясо мужики (Концерт 1999 г.)
 Король И Шут – Ели Мясо Мужики (Видеоальбом)
 Король И Шут – Ели Мясо Мужики (Концертный альбом)
 Ели Мясо Мужики - альбом на официальном сайте группы.
 Korol I Shut - Men Were Eating Meat Album Reviews, Songs & More | AllMusic
 КОРОЛЬ И ШУТ - Альбом: Ели мясо мужики - Звуки.Ру
 Ели мясо мужики на Яндекс.Музыка

Альбомы 1999 года
Концертные альбомы группы «Король и Шут»
Концертные альбомы 1999 года